Il tabellone singolare del Calcutta Challenger 1999, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1999, è stato vinto da Leander Paes (tds n. 1). In finale ha sconfitto Mahesh Bhupathi con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Leander Paes (campione)
  Marcos Ondruska (primo turno)
  David Caballero Garcia (primo turno)
  Mosè Navarra (semifinali)

  Eyal Ran (primo turno)
  Andres Zingman (quarti di finale)
  Peter Tramacchi (secondo turno)
  Oren Motevassel (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Calcutta Challenger 1999